Ви́ктор Алексе́евич Сафро́нов (род. 1932) — советский и российский художник-живописец. Член СХ СССР (1968). Почётный член РАХ (2016). Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1975). Заслуженный художник РСФСР (1970). Народный художник РСФСР (1983).

Биография 
Родился 25 января 1932 года в городе Нижний Новгород Нижегородского края.

С 1948 по 1953 годы обучался в Горьковском художественном училище. Основной тематикой в художественном творчестве В. А. Сафронова была Великая Отечественная война. С 1964 года В. А. Сафронов является постоянным участником всесоюзных, республиканских, зональных, областных и зарубежных выставок. С 1974 года В. А. Сафронов участвовал в IV зональной выставке «Большая Волга», в республиканской выставке «Советская Россия» и на всесоюзной художественной выставке «Слава труду!». Помимо основных выставок В. А. Сафронов участвовал и в своих персональных выставках, проходивших в России и за рубежом на выставках в ГДР, Болгарии, Венгрии и Румынии.

Автор ряда работ: 1959 год — «Портрет внучки главного врача Покровского», 1967 год — «1941 год», 1969 год — «Клятва», 1970 год — «Солдатское письмо», 1974 год — «Гвардейское знамя» «На фронт», «Политрук» и «Вернулся», 1980 год — «На картофельном поле», 1983 год — «Изгой», 1985 год — «Боевое знамя» и «Коммунисты, вперёд!», 1986 год — «Лявониха», 1987 год — «Командарм Ефремов» и «Дальше идти нельзя», 1988 год — «Этапы большого пути», 1991 год — «Стояние на мошке», 1992 год — «Женский портрет», 1996 год — «Май, зазеленело» и «Перед грозой», 1999 год — «Одиночество», 2001 год — «Август», 2003 год — «После боя», «Голубой пруд» и «Композиция», 2004 год — «Тишина над озером», 2005 год — «Раненый».

Художественные произведения В. А. Сафронова находятся в различных музеях и галереях, в том числе: Государственной Третьяковской галерее, Красноярском государственном художественном музее имени В. И. Сурикова, Ульяновском областном художественном музее, Художественно-мемориальном музее имени И. Е. Репина, в Министерстве культуры Российской Федерации, а также в частных собраниях в таких странах как: США, Германия, Венгрия, Италия и Франция.

С 1968 года В. А. Сафронов являлся членом Союза художников СССР. С 1971 года В. А. Сафронов был назначен председателем Правления Ульяновской организации Союза художников РСФСР.

В 1970 году В. А. Сафронов был удостоен Серебряной медали имени М. Б. Грекова, в 1971 году — Золотой медали Академии художеств СССР.

В 1975 году «за картины „Клятва“, „Гвардейское знамя“, „Солдатское письмо“» В. А. Сафронов был удостоен Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина.

В 1970 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР В. А. Сафронову было присвоено почётное звание Заслуженный художник РСФСР, в 1983 году — Народный художник РСФСР.

В 2012 году В. А. Сафронов был удостоен Международной премии в области изобразительного искусства имени А. А. Пластова, в 2014 году — Премии РАХ имени Н. И. Фешина.

В 2016 году «за большой вклад в развитие культуры, сохранение и развитие лучших традиций реалистического искусства» В. А. Сафронов был избран Почётным членом Российской академии художеств.

Награды 

 Орден Знак Почёта (1986)

Звания 
 Народный художник РСФСР (1983 — «за большие заслуги в области искусства»)
 Заслуженный художник РСФСР (1970)

Премии 
 Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1975 — «за картины „Клятва“, „Гвардейское знамя“, „Солдатское письмо“»)
 Международная премия в области изобразительного искусства имени А. А. Пластова (2012)
 Премия РАХ имени Н. И. Фешина (2014)

Другие награды 
 Золотая медаль Академии художеств СССР (1971)
 Серебряная медаль имени М. Б. Грекова (1970)

Примечания

Литература 
 
 Художественная летопись Великой Отечественной : Графика, живопись, скульптура, театр.-декорац. искусство, нар. искусство / Е. В. Зайцев. —  : Искусство, 1986 г. — 495 с.
 Художники Ульяновска / С. М. Червонная. —  : Художник РСФСР, 1985 г. — 200 с.

Ссылки 
 

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Члены Союза художников СССР
Почётные члены РАХ
Выпускники Нижегородского художественного училища